Puchar San Marino w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w San Marino. Organizowane co sezon przez Sanmaryński Związek Piłki Nożnej (FSGC) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Campionato Sammarinese piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1937 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar San Marino. Zwane były Tornei estivi (turnieje letnie) i organizowane nieregularnie. Oficjalnie przyjął nazwę Coppa Titano (Puchar Tytana) w 1965 roku, ale dopiero od 1974 roku jest rozgrywany regularnie co roku i, aż do organizacji pierwszych mistrzostw San Marino, zastąpił go pod każdym względem. Oficjalnie staje się Pucharem Narodowym od 1985 roku, roku pierwszej edycji piłkarskich mistrzostw San Marino, i wszystkie poprzednie turnieje są z nim utożsamiane. W sezonie 1985/86 zwyciężył klub SP La Fiorita. Od sezonu 2006/07 rozgrywane są systemem jesień-wiosna. W sezonie 2019/20 rozgrywek niedokończono z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 15 klubów występujących w Mistrzostwach San Marino. Obecnie tylko mecze 1/8 finału grane są systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Wszystkie kolejne rywalizacje od ćwierćfinału do finału rozstrzygane w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2018/19 rozgrywki składają się z 4 etapów: 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion San Marino Stadium w Serravalle.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar San Marino na podium oficjalnie stawało w sumie 16 drużyn. Liderem klasyfikacji jest AC Libertas, który zdobył 11 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar San Marino

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów San Marino w bazie League321 

!